Шаренска () — село в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Мадан. Население составляет 233 человека.

Политическая ситуация 
Шаренска подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Мадан — Атанас Александров Иванов (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Смолянской области